Mead (Liverpool), een Brits historisch motorfietsmerk
de Engelse benaming voor mede (drank)

Geografische locaties
Mead, een plaats in Colorado
Mead, een plaats in Nebraska
Mead, een plaats in Oklahoma
Lake Mead, een Amerikaans kunstmatig meer
Mead (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Margaret

Personen met de achternaam Mead
Andrea Mead-Lawrence (1932-2009), een Amerikaans alpineskiester
George Mead (1863-1933), een Brits schrijver, vertaler, filosoof en theosoof
George Herbert Mead (1863-1931), een Amerikaanse socioloog, filosoof en psycholoog
Lee Mead (1981), een Brits musicalacteur en zanger
Margaret Mead (1901-1978), een Amerikaanse culturele antropologe
Matt Mead (1962), een Amerikaanse politicus
Steven Mead (1962), een Brits eufoniumsolist en -docent

Zie ook
 Meade

Engelse achternaam